Kanton Le Mans-Centre 
Kanton Le Mans-Ville-Est 
Kanton Le Mans-Nord-Ville 
Kanton Le Mans-Nord-Ouest 
Kanton Le Mans-Sud-Est 
Kanton Le Mans-Sud-Ouest 
Kanton Le Mans-Est-Campagne 
Kanton Le Mans-Nord-Campagne 
Kanton Le Mans-Ouest